10-й індивідуальний чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, що відбудеться у турецькому місті Анталія з 11 по 16 квітня 2023 року.

Медалісти

Чоловічі результати

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Виступ української збірної 
Чоловіки

Жінки

Чемпіонати Європи зі спортивної гімнастики
Спортивні події 2023
Квітень 2023
2023 у турецькому спорті